Le terme rayonnement désigne ce qui, à partir d'un point central, émet dans plusieurs directions. Cela peut renvoyer aux notions suivantes :
 En physique, le rayonnement, synonyme de radiation (exemple: le rayonnement solaire) ;
 Rayonnement électromagnétique
 Rayonnement ionisant (dont Rayonnement de fond), Rayonnement non ionisant
 Rayonnement thermique, Rayonnement continu de freinage
 Rayonnement cosmique, Rayonnement du corps noir

 Le rayonnement culturel qui désigne la diffusion d'une culture dans le monde.

Voir aussi 
 
 Rayonnement